Athanasios Vouros – schermidore greco
 Ioannis Vouros – medico e docente greco
 Praxitelīs Vouros – calciatore greco, difensore
 Yiannis Vouros – politico greco